Pseudosuberites är ett släkte av svampdjur. Pseudosuberites ingår i familjen Suberitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Pseudosuberites